Municipio de Gould puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gould (condado de Lincoln, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Gould (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.